ISQ ist die Abkürzung für
 das Institut für Schulqualität der Länder Berlin und Brandenburg
 das Internationale Größensystem (von englisch International System of Quantities)

Abkürzung